Indravati (India), rivier in India
 Indravati National Park, nationaal park nabij bovengenoemde rivier
 Indravati (Nepal), rivier in Nepal